Э́шли () — английское унисекс-имя. Уменьшительная форма — Эш.

Имя Эшли происходит от древнеанглийской фамилии Эвери. Англо-саксонское слово æsc переводится как «ясень», lēah — распространённый английский топоним; что даёт перевод имени «Ясеневый луг» (), «Обитатель(ница) ясеневого луга» ().

Как мужское имя Эшли письменно фиксируется в Англии, Франции и Германии с XVI века, и на протяжении трёх с половиной веков оно было исключительно мужским. В 1996 году оно занимало 40-е место в списке самых популярных мужских имён Великобритании.

С 1960-х годов в США имя Эшли начали давать не только новорождённым мальчикам, но и девочкам.

Ashleigh считается женским вариантом имени Ashley (оба слова произносятся одинаково).

Мужское имя 

 Барнс, Эшли (род. 1989) — английский футболист.
  (1923—2022) — американский писатель и иллюстратор.
 Брайант, Эшли (род. 1991) — британский легкоатлет.
  (род. 1971) — австралийский художник комиксов.
  (род. 1982) — английский актёр и певец.
 Коул, Эшли (род. 1980) — английский футболист и тренер.
 :
 Купер, Эшли (1936—2020) — австралийский теннисист.
  (род. 1975) — канадский скрипач, певец и сочинитель песен.
  — несколько человек.
 Уильямс, Эшли — несколько человек.
 :
  (род. 1982) — британский рэпер, сочинитель песен и актёр.
 :
   (род. 1976) — английский футболист.
 Уэствуд, Эшли (род. 1990) — английский футболист.
 Фишер, Эшли (род. 1975) — австралийский теннисист.
 Флетчер, Эшли (род. 1995) — английский футболист.
  (род. 1945) — английский басист, певец, сочинитель песен, аранжировщик, лидер муз. группы, писатель и музыкальный продюсер.
  (род. 1963) — британский дизайнер, писатель, фотограф и художник.
 Цукерман, Эшли (род. 1983) — австралийско-американский актёр.
  (род. 1981) — американский музыкант и актёр.
 Янг, Эшли (род. 1985) — английский футболист.

Второе имя
 Купер, Энтони Эшли (1621—1683) — английский политик, основатель партии вигов.

Псевдоним
  (1905—1999; наст. имя Монтегю Фрэнсис Эшли-Монтегю; имя при рождении Израэль Эренберг) — британо-американский антрополог.

Вымышленные персонажи
  — персонаж мыльной оперы «Улица Коронации».
 Эшли Райот — главный герой видеоигры Vagrant Story.
  — персонаж мыльной оперы «Ферма Эммердейл».
 Эшли Уилкс — один из главных героев романа «Унесённые ветром».
 Эшли Уильямс — главный герой франшизы «Зловещие мертвецы».

Женское имя 

 Аргота, Эшли (род. 1993) — американская актриса и певица.
 Байден, Эшли (род. 1981) — американский социальный работник, активистка, филантроп и модельер.
 Барти, Эшли (род. 1996) — австралийская теннисистка.
 Бенсон, Эшли (род. 1989) — американская актриса.
 Бёрч, Эшли (род. 1990) — американская актриса озвучивания, певица и сценаристка.
 Болл, Эшли (род. 1983) — канадская актриса озвучивания и певица.
  (род. 1982) — американская певица и актриса.
 Брюэр, Эшли (род. 1990) — австралийская актриса.
 Бэнфилд, Эшли (род. 1967) — канадо-американская журналистка и телеведущая.
 Вагнер, Эшли (род. 1991) — американская фигуристка.
 Грейс, Эшли (род. 1987) — американский музыкант.
 Грин, Эшли (род. 1987) — американская актриса.
 Грэм, Эшли (род. 1987) — американская модель.
 Джадд, Эшли (род. 1968) — американская актриса и политактивистка.
 Дженсен, Эшли (род. 1969) — шотландская актриса.
  (род. 1994) — американская ватерполистка.
 Джонсон, Эшли (род. 1983) — американская актриса.
 Дюпре, Эшли (род. 1985) — американская проститутка.
 Каммингс, Эшли (род. 1992) — австралийская актриса.
 Карейтиана, Эшли (род. 1992) — новозеландская баскетболистка.
 Ляо, Эшли (род. 2001) — американская актриса.
 Мадекве, Эшли (род. 1981) — британская актриса.
 Макайвор, Эшли (род. 1983) — канадская фристайлистка.
 Массаро, Эшли (1979—2019) — американская рестлерша, теле- и радиоведущая, модель.
 Монро, Эшли (род. 1986) — американская певица и сочинительница песен.
 Мур, Эшли Астон (1981—2007) — американская актриса.
 Мюррей, Эшли (род. 1988) — американская актриса и певица.
 :
 Нельсон, Эшли (род. 1991) — английский спринтер.
 Олсен, Эшли (род. 1986) — американский дизайнер одежды, бизнесвумен и актриса.
  (род. 1984) — американская актриса.
 Пэрис, Эшли (род. 1987) — американская баскетболистка.
 Робертс, Эшли (род. 1981) — американская певица, танцовщица, медиа-персона.
  (род. 1992) — австралийская ватерполистка.
 Скотт, Эшли (род. 1977) — американская актриса и модель.
 Тисдейл, Эшли (род. 1985) — американская актриса и певица.
 Уильямс, Эшли — несколько человек.
 Харклроуд, Эшли (род. 1985) — американская теннисистка.
  (род. 1982) — американский драг-рейсер.
 Экштейн, Эшли (род. 1981) — американская актриса и модный дизайнер.

Псевдоним
  (род. 1986; наст. имя Эшли Николь Ломбергер) — американская рестлерша.
 Холзи (род. 1994; наст. имя Эшли Николетт Франджипани) — американская певица.
 Шарлотт Флэр (род. 1986; наст. имя Эшли Элизабет Флэр) — американская рестлерша.
 Эшли Блу (род. 1981; наст. имя Ориана Смолл) — американская порноактриса.

Вымышленные персонажи
  — персонаж Marvel Comics.
  — главная героиня видеоигр  и .
 Эшли Уильямс — персонаж франшизы Mass Effect.
  — персонаж мыльных опер «Молодые и дерзкие» и «Дерзкие и красивые».

См. также 
 Эш
 
 Ли (имя) — Leigh и Lee
 Эшли-Купер
 Рейчел, Джек и Эшли Два

Примечания 

Английские женские имена
Английские мужские имена